Die Prague Open 2020 waren ein Tennisturnier der Damen in Prag. Das Sandplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2020 und fand vom 10. bis 16. August 2020 statt.

Titelverteidigerinnen waren Jil Teichmann im Einzel und die Paarung Anna Kalinskaja/Viktória Kužmová im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Prague Open 2020 fand vom 8. bis 10. August 2020 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2020
Tennisturnier in Prag